Coculescu peut désigner :
 Nicolae Coculescu (1866-1952), astronome roumain ;
 (450931) Coculescu, astéroïde de la ceinture principale nommé d'après Nicolae Coculescu.